Базяк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Базяк, Евгениуш (1890—1962) — польский церковный деятель, епископ, доктор теологии.
 Базяк, Исаак Григорьевич (1887—1967) — украинский социал-демократ, делегат Всероссийского Учредительного собрания, депутат Центральной рады.